Grogueta (Colias croceus) 
 Llimonera taronja (Gonepteryx cleopatra)
 Llimonera (Gonepteryx rahmi)
A les illes Balears altres dues papallones reben el nom de "grogueta":
 Grogueta d'ullets (Pyronia cecilia). Papallona pròpia dels ambients secs i que s'alimenta de gramínies; és una de les papallones més abundants en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 Grogueta petita (Coenonympha pamphilus)